Ву́лиця Ростисла́ва Братуня́ (також Ву́лиця Братуня́) — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Ростислава Братуня — вулиця в місті Ковель Волинської області.
 Вулиця Ростислава Братуня — вулиця в місті Львів.
 Вулиця Ростислава Братуня — вулиця в місті Любомль Волинської області.

Вулиці, названі на честь людей